

Посев 

  Киммер Коппеянс (первый раунд)
  Андрей Кузнецов (второй раунд)
  Гвидо Пелья (третий раунд)
  Тацума Ито (второй раунд)
  Лука Ванни (третий раунд) LL
  Юрген Мельцер (второй раунд)
  Даниэль Муньос-де ла Нава (первый раунд)
  Маттиас Бахингер (второй раунд)
  Максимо Гонсалес (первый раунд)
  Алехандро Гонсалес (первый раунд)
  Адриан Менендес-Масейрас (третий раунд)
  Дастин Браун (Квалифицировался)
  Остин Крайчек (первый раунд)
  Иван Додиг (третий раунд)
  Джон Миллмэн (Квалифицировался)
  Раду Албот (первый раунд)

<li> Александр Недовесов (Квалифицировался)
<li> Бьорн Фратанджело (второй раунд)
<li> Даниэль Таро (первый раунд)
<li> Тимо де Баккер (второй раунд)
<li> Альберт Монтаньес (первый раунд)
<li> Норберт Гомбос (первый раунд)
<li> Поль-Анри Матьё (третий раунд)
<li> Райан Харрисон (первый раунд)
<li> Элиас Имер (Квалифицировался)
<li> Фаррух Дустов (второй раунд)
<li> Орасио Себальос (Квалифицировался)
<li> Эдуар Роже-Васслен (третий раунд)
<li> Факундо Аргуэльо (второй раунд)
<li> Андре Гем (первый раунд)
<li> Михаэль Беррер (Квалифицировался)
<li> Михал Пшисенжний (второй раунд)

Квалифицировались 

  Венсан Мийо
  Алехандро Фалья
  Элиас Имер
  Хироки Мория
  Люк Сэвилл
  Игорь Сейслинг
  Пьер-Юг Эрбер
  Юити Сугита

<ol start="9">
''' Николоз Басилашвили
''' Джон-Патрик Смит
''' Михаэль Беррер
''' Дастин Браун
''' Александр Недовесов
''' Орасио Себальос
''' Джон Миллмэн
' Кенни де Схеппер
</ol>

 Специальные приглашения (WC) 

  Ричард Гэбб (первый раунд)  Дэниел Кокс (первый раунд)  Дэниел Эванс (третий раунд)''

<li>  Александер Уорд (первый раунд)
<li>  Ричард Блумфилд (первый раунд)
<li>  Джошуа Милтон (второй раунд)

Основной турнир

Используемые сокращения 
 Q (, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
 WC (, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
 LL (, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
 R (, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
 W/O (, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
 SE () — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
 PR (, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
 ALT () — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
 S (, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
 D () — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Секция 9

Секция 10

Секция 11

Секция 12

Секция 13

Секция 14

Секция 15

Секция 16

Ссылки 
 Сетка квалификации

Взрослые